Вильгельм Генрих Кеплер (Käpler; 1740 — 1805) — немецкий лесовод-педагог, подготовивший многих лесничих-практиков, сын лесовода Мельхиора Кеплера.

Автор сочинений: «Kleiner Forstkatechismus für junge Anfänger im Forstwesen» (1785; 2-е изд. 1789); «Die nöthigsten Vorkenntnisse die Forstund Jagdwissenschaften für angehende Forstschüler» (1803); «Holzkultur durch Erfahrung erprobt nach Auswahl die vorzüglichsie Nutzhölzer» (1803) и «Der Safthieb, nach seinen Wirkungen betrachtet» (1804).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1740 году
Умершие в 1805 году
Персоналии:Германия